Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1988/1989 — 56-й чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин прошёл с 14 октября 1988 года по 28 апреля 1989 года. Вместо покинувшего Высшую лигу в предыдущем сезоне киевского СКА, из Первой лиги вернулся в элиту СКА (Алма-Ата). Чемпионат прошёл в два этапа. На первом этапе все команды провели 4-х круговой турнир. На втором этапе 1—2-я и 3—4-я команды регулярного чемпионата разыграли медали в сериях до 2 побед. Чемпионом страны впервые стал киевский «Строитель» обыгравший в двух матчах каунасский «Жальгирис».

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1988/1989 года принимали участие 12 команд: московские ЦСКА и «Динамо», каунасский «Жальгирис», киевский «Строитель», тбилисское «Динамо», рижский ВЭФ, минский РТИ, донецкий «Шахтёр», вильнюсская «Статиба», таллинский «Калев», ленинградский «Спартак» и алма-атинский СКА.

Составы команд 
ЦСКА (Москва) В.Бережной, В.Гоборов, В.Горин, В.Дайнеко, А.Лопатов, И.Миглиниекс, Д.Минаев, К.Муйжниекс, В.Панкрашкин, С.Попов, Г.Резцов, С.Тараканов, В.Ткаченко. Тренер – Юрий Селихов*, Сергей Белов.

Жальгирис (Каунас) Р.Браздаускис, А.Бразис, Э.Бублис, А.Висоцкас, С.Йовайша, Г.Крапикас, Р.Куртинайтис, М.Лекараускас, Г.Маркявичус, А.Сабонис, Т.Стумбрис, В.Хомичюс, Г.Эйникис, А.Якубаускас. Тренер – Владас Гарастас.

Строитель (Киев) А.Белостенный, А.Волков, Е.Долгов, А.Ковтун, Ю.Косенко, В.Левицкий, Е.Мурзин, С.Орехов, И.Пинчук, А.Подковыров, Ю.Сильверстов, А.Шаптала, А.Шевченко. Тренер – Виктор Боженар.

Динамо (Тбилиси) И.Бородачёв, И.Вашакидзе, Г.Дарсадзе, Н.Дерюгин, Г.Капустин, И.Колычев, М.Кропачев, А.Периашвили, В.Рыжов, Г.Санадзе, Д.Талабадзе, Д.Тортладзе, А.Тюбин, К.Шенгелия. Тренер – Леван Мосешвили.

Динамо (Москва) С.Антипов, С.Базаревич, Э.Гадашев, С.Гришаев, И.Корнишин, С.Кочергин, А.Охотников, В.Сизов, Д.Сухарев, Д.Трушин, Д.Шакулин. Тренер – Александр Сидякин.

ВЭФ (Рига) А.Бондаренко, Э.Валейко, В.Валтерс, Г.Ветра, А.Екабсонс, Я.Лакса, И.Лиепа, А.Мелдерис, И.Мельник, А.Ниедра, Р.Миглиниекс, Стабиньш, Янайтис, И.Янковскис, Д.Яунземс. Тренер – Андрис Званс.

РТИ (Минск) Н.Бузляков, И.Грищук, С.Желудок, В.Жолнерович, И.Корнеенков, П.Крищик, А.Парфианович, Е.Пустогвар, А.Сатыров*, С.Сланевский, С.Ткаченко, К.Хорошилов, И.Чернявский, А.Якубенко. Тренер – Александр Борисов.

Шахтёр (Донецк) С.Антоненко, А.Газаев, А.Ермолинский, В.Жарков, С.Завалин, Н.Ивахненко, С.Ивчатов, И.Кочура, А.Лукьянец, А.Окунский, А.Шестопал. Тренер – Валерий Платонов.

Статиба (Вильнюс) Г.Бачинскас, А.Вайнаускас, А.Василюнас, А.Григас, В.Дамбраускас, Д.Дарулис, А.Карнишовас, Л.Кведаравичюс, Р.Книза, Ш.Марчюлёнис, В.Маткявичус, Г.Поцюс, Р.Чесна, В.Янкаускас. Тренер – Римас Гирскис.

Калев (Таллин) Р.Абельянов, А.Караваев, А.Куусмаа, М.Метстак, А.Нагель, К.Пихельгас, Т.Рейгам, И.Саксаульм, Т.Сокк, Р.Суурорг, А.Тоомисте, В.Юркатамм. Тренер – Яак Салуметс.

Спартак (Ленинград) С.Бабенко, С.Иванов, С.Киселёв, Е.Кисурин, В.Королёв, К.Недосекин, Е.Пашутин, К.Пепеляев, А.Угрюмов, Г.Успенский, А.Харченков, Г.Щетинин. Тренер – Анатолий Цедрик*, Владимир Кондрашин.

СКА (Алма-Ата) А.Еропкин, Ю.Жуканенко, В.Кузнецов, В.Кулагин, В.Майстренко, А.Марченко, О.Мелещенко, Ю.Миловидов, Р.Овчинников, В.Тихоненко, И.Тихоненко, А.Филиппов, И.Филиппов. Тренер – Олег Ким.

 * - покинул команду в ходе сезона.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Серия за 1-е место

Серия за 3-е место

Скандал в финале 
Второй матч финала состоявшийся 25 апреля 1989 года закончился скандалом. На последней секунде основного времени при счете 87:87 нападающий киевлян Александр Волков забросил 3-х очковый бросок, но мяч попал в корзину уже после финальной сирены. Главный судья матча в итоге мяч не засчитал, было назначено дополнительное время, в которое уверенную победу одержал «Жальгирис» —  98:93. Киевская команда после матча подала протест в Госкомспорт СССР и на 3-й матч серии, планировавшийся 26 апреля, не вышла. 28 апреля состоялось заседание президиума Федерации баскетбола СССР, на котором большинством голосов было принято решение засчитать бросок Волкова и утвердить результат матча 90:87 в пользу «Строителя».

Состав чемпионов 
Строитель (Киев): Александр Белостенный, Александр Волков, Евгений Долгов, Анатолий Ковтун, Юрий Косенко, Владимир Левицкий, Евгений Мурзин, Сергей Орехов, Игорь Пинчук, Андрей Подковыров, Юрий Сильверстов, Андрей Шаптала, Александр Шевченко. Тренер – Виктор Боженар.

Итоговое положение

Высшая лига

Примечания

Ссылки 
 Состав победителей Чемпионат СССР по баскетболу
 Чемпионат СССР по баскетболу 1988/1989 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1988/1989 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 Спартак (Ленинград)-1988/1989 на сайте спортивных протоколов

1989 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1989 году
Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин